Carlo Chiesa (1891-1945) – partigiano, medaglia d'oro al valor militare.
 Carlo Felice Chiesa (1954) – giornalista.